Dikke Bertha (houwitser)
 Dikke Bertha (spel)